Pușcași se poate referi la:
Pușcași, Prahova
Pușcași, Vaslui